Pietari est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Pietari Brofeldt, nom de plume de l'auteur finlandais Pekka Aho
 (né en 1982), joueur finlandais de football
 (né en 1980), violoniste et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1947), homme politique finlandais
Pietari Kalm (1716-1779), explorateur et botanique suédois
Pietari Päivärinta (1827-1913), écrivain finlandais
 (mort en 1529), réformateur religieux finlandais

Homonymie de prénom